Abecedarium steht für:

 Abecedarium (Alphabet), antike Alphabetinschrift
 Abecedarium (Literatur), literarische Gattung
 Abecedarium (Rechtsgeschichte), juristische Bücher des 14./15. Jahrhunderts
 Alphabetritus, Rituselement der Kirchweihe

Siehe auch:

 Abecedarius (ABC-Gedicht)
 Schulanfänger („Abecedarier“)